Brian Does Hollywood («Брайан покоряет Голливуд») — вторая серия третьего сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 18 июля 2001 года на канале FOX. В России премьерный показ состоялся 30 июля 2002 года на канале Рен-ТВ.

Сюжет 

Эпизод начинается с надписи «В предыдущей серии…» («Previously on Family Guy…»), после чего показывается компактно сжатая нарезка событий прошлой серии (полностью вымышленных, кроме того факта, что Брайан покинул Куахог и уехал в Лос-Анджелес покорять Голливуд).

Итак, пытаясь удовлетворить свои амбиции сценариста, Брайан уезжает в Лос-Анджелес, штат Калифорния, со своим геем-кузеном Джаспером. Опробовав труд официанта и мойщика машин, Брайан наконец получает должность режиссёра, однако он не осознаёт, что теперь он стал режиссёром порнофильмов.

Тем временем Стьюи решает пройти пробы на детское шоу, чтобы в прямом эфире воспользоваться своим гипнотическим аппаратом (mind control device) и подчинить себе землян. Сперва он пытается серьёзно отвечать на вопросы ведущего, но вовремя осознаёт, что от него ждут «детских» ответов ( — Сколько лет твоему папе? — Он очень старый, ему целых семь лет!), и проходит конкурс.

В итоге Гриффины едут в Голливуд отвезти Стьюи на шоу и заодно навестить Брайана. На детском шоу во время эфира ведущий в шутку хватает аппарат малыша, тем самым расстраивая его планы по гипнотическому воздействию на зрителей.

Тем временем Брайан создаёт фильм за фильмом и вскоре номинируется на «Лучшего режиссёра» премии Woody Awards (подобие премии Оскар, только для «фильмов для взрослых»). При этом Брайан опасается, что семья не оценит его работы и не поймёт его, поэтому и не пускает Гриффинов посмотреть процесс своей работы.

Джаспер рассказывает Гриффинам правду о работе своего кузена, и всё семейство прибывает на церемонию вручения премии.

Создание 
Автор сценария: Гэри Жанетти.

Режиссёр: Гэвин Делл.

Приглашённые знаменитости: Лоуис ДюАрт, Оливия Хэк, Дженна Джеймсон (камео), Рон Джереми (камео) и Рэй Лиотта (камео).

Ссылки на культурные явления 
 Название серии является отсылкой к названию классического порнофильма «Дебби покоряет Даллас» ().
 Первая работа Брайана в Голливуде пародирует фильм «Бей в барабан медленно» (1973).
 Стьюи участвует в программе Kids Say the Darndest Things.
 Находясь под гипнозом Косби, Стьюи говорит тому, что фильм «Папа-привидение» (1990) — лучший фильм со времён фильма «Леонард-6» (1987). В обоих фильмах главные роли исполнил Косби.
 Брайан создаёт семь фильмов, четыре из которых являются явными пародиями:
 «Add Momma to the Train» («Посади маму на поезд») — «Сбрось маму с поезда» (1987);
 «The Purple Head of Cairo» («Пурпурный мэр Каира») — «Пурпурная роза Каира» (1985);
 «You’ve Got Male Genitalia» («Вы получили мужскую гениталию») — «Вам письмо» (1998);
 «Shaving Private Ryan» («Побрить рядового Райана») — «Спасти рядового Райана» (1998).

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304093430/http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/3/2/

Серии «Гриффинов»